Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Acorn Un septième était prévu mais jamais terminé d'après Acorn :

  un navire de 22 canons engagé entre 1649 et 1654.
  un sloop de classe Cormorant de 18 canons lancé en 1807 et démantelé en 1819.
  un sloop de 18 canons lancé en 1826 et naufragé en 1828.
 HMS Acorn devait être un sloop de 18 canons, mais l'ordre fut annulé en 1831.
   un Brick de 12 canons lancé en 1838. Il a été utilisé comme carcasse de charbon à partir de 1861 et a été vendu en 1869.
   un Screw sloop de classe Mariner lancé en 1884 et vendu en 1899.
   un Destroyer de la classe Acorn, lancé le 1er juillet 1910 et vendu en 1921.

Acorn